Писарже́вский — польская фамилия:

 Писаржевский, Лев Владимирович (1874—1938) — советский химик.
 Писаржевский, Олег Николаевич (1908—1964) — русский советский писатель и сценарист.